Заппи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Заппи, Даниэла Кристина (род. 1965) — бразильский ботаник.
 Заппи, Джованни Баттиста Феличе (1667—1719) — итальянский юрист и поэт.